Знайко — фамилия. Известные носители:

 Знайко, Дмитрий Иванович (1908—2000) — полный кавалер ордена Славы.
 Знайко, Евдокия Захаровна (1925—1988) — Герой Социалистического Труда (1949).